

Communes de France 
 Faverolles, commune de l'Aisne
 Faverolles, commune du Cantal
 Faverolles, commune d'Eure-et-Loir
 Faverolles, commune de la Haute-Marne
 Faverolles, commune de l'Orne
 Faverolles, commune de la Somme
 Faverolles-en-Berry, ancienne commune de l'Indre devenue après fusion Villentrois-Faverolles-en-Berry
 Faverolles-et-Coëmy, commune de la Marne
 Faverolles-la-Campagne, commune de l'Eure
 Faverolles-lès-Lucey, commune de la Côte-d'Or
 Faverolles-sur-Cher, commune de Loir-et-Cher

Autres 
 2 races de poules domestiques :
 Faverolles allemande, ou faverolles foncée
 Faverolles française, ou faverolles claire
 « Faverolles, ancien officier de cavalerie », un des noms de plume d’Élisabeth Guénard

Homonymie de communes et d'anciennes communes en France
Nom de plume